Olbramov může být:
 Olbramov – obec v okrese Tachov
 Olbramov (Horní Stropnice) – osada, část obce Horní Stropnice v okrese České Budějovice
 Olbramov neboli Volfartice – obec v okrese Česká Lípa

Podobné názvy 
 Olbramovice